Чемпионат мира по дзюдо 1982 года прошёл в городе Париж (Франция) с 4 по 5 декабря. Это был 2-й чемпионат мира по дзюдо среди женщин. До 1980 года чемпионаты проходили только среди мужчин по нечётным годам. С 1980 года по чётным годам стали проходить чемпионаты мира среди женщин. С 1987 года чемпионаты среди мужчин и женщин были объединены.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Международные соревнования по дзюдо во Франции
Спорт во Франции в 1982 году
1982
Международные спортивные соревнования в Париже
Декабрь 1982 года